Przedstawiciele dynastii hasmonejskiej
 Arystobul I – król Judei z dynastii Hasmoneuszy
 Arystobul II – król Judei z dynastii Hasmoneuszy
 Arystobul III – arcykapłan żydowski

Przedstawiciele dynastii herodiańskiej
 Arystobul I – syn Heroda Wielkiego i Mariamme I, ojciec Herodiady i Heroda Agryppy I
 Arystobul II – syn poprzedniego
 Arystobul z Chalkis – król Chalkis
 Arystobul IV

Pozostali
 Arystobul z Paneas – hellenistyczny żydowski filozof
 Arystobul Kasandryjski – historyk grecki, towarzyszył Aleksandrowi Macedońskiemu na jego kampaniach